25, nombre
 25, -25 et 1925, années du calendrier julien

Musique 
25, vingt-cinq et twenty-five sont les noms de plusieurs albums et EP musicaux :
 , album du chanteur Harry Connick Jr., sorti en 1992.
 25, album du groupe a-ha, sorti en 2010.
 25, album-compilation du groupe Blues Traveler édité en 2012 à l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire.
 25, album de la chanteuse britannique Adele, sorti en 2015,
 25, album du collectif Archive édité en 2019 pour le vingt-cinquième anniversaire du groupe.

 25 ~Vingt-Cinq~, album du chanteur Natsumi Abe, sorti en 2007.

 25, EP de Song Jieun, membre du girl group sud-coréen Secret, sorti en 2014.

 Twenty Five, album-compilation de chansons de George Michael et de Wham!, sorti en 2006, à l'occasion des vingt-cinq ans de carrière du chanteur.

Transport 
 Route européenne 25

Autres 
 , , , , , , 
 

Homonymie de nombre